Trump Tower, wolkenkrabber in Manhattan
 Trump World Tower, wolkenkrabber aan United Nations Plaza
 Trump International Hotel and Tower (Chicago), wolkenkrabber in Chicago
 Trump International Hotel and Tower (Las Vegas), wolkenkrabber in Las Vegas
 Trump International Hotel and Tower (New York), wolkenkrabber aan Columbus Circle